Per Zajsan si può intendere:
 Lago Zajsan – lago kazako
 Zajsan – distretto del Kazakistan
 Zajsan – capoluogo dell'omonimo distretto